Metzburg ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Leopold von Metzburg (1746–1789), österreichischer Diplomat
 Georg Ignaz von Metzburg (1735–1798), österreichischer Jesuit, Mathematiker und Geometer
 Gottfried von Metzburg (1738–1797), österreichischer Jesuit, Lehrer und Bibliothekar
 Johann Nepomuk von Metzburg (1780–1839), österreichischer Beamter und Statistiker
 Johann von Metzburg (1815–1889), österreichischer Staatsbeamter 

Zum Übersichtsartikel der Familie von Metzburg siehe Metzburg (Adelsgeschlecht).